Matt Ellis (ur. 31 sierpnia 1981 w Welland w Kanadzie) – kanadyjski hokeista.

Kariera klubowa 
  Toronto St. Michael’s Majors (1998-2002)
  Toledo Storm (2002-2003)
  Grand Rapids Griffins (2003-2006)
  Detroit Red Wings (2006-2007)
  Los Angeles Kings (2007–2008)
  Buffalo Sabres (od 2008)
  Portland Pirates (2010-2011)
  Rochester Americans (2012-2016)

Nie brał udziału w drafcie. Trafił do NHL z klubu AHL Grand Rapids Griffins, który jest klubem satelickim zespołu Detroit Red Wings. To właśnie w tym zespole 18 grudnia 2006 zadebiutował w NHL. W październiku 2016 ogłosił zakończenie kariery.

Przypisy 

Kanadyjscy hokeiści
Hokeiści Toronto St. Michael’s Majors
Hokeiści Toledo Storm
Hokeiści Grand Rapids Griffins
Hokeiści Detroit Red Wings
Hokeiści Los Angeles Kings
Hokeiści Buffalo Sabres
Hokeiści Portland Pirates
Hokeiści Rochester Americans
Urodzeni w 1981